Arnošt Fridrich Sasko-Kobursko-Saalfeldský 8. března 1724, Saalfeld – 8. září 1800, Coburg) byl sasko-kobursko-saalfeldským vévodou.

Život 
Arnošt Fridrich se narodil jako nejstarší syn vévody Františka Josiase Sasko-Kobursko-Saalfeldského a jeho manželky Anny Žofie Schwarzbursko-Rudolstadtské.

Vévodou se stal po smrti svého otce v roce 1764 a ustanovil jako své sídlo Coburg. Kvůli vysoké zadluženosti vévodství byl císařem Josefem II. v roce 1773 přinucen pracovat po dobu třiceti let s debetní komisí - povinnou správou dluhů přidělenou císařem.

Vévoda Arnošt Fridrich zemřel 8. září 1800 v Coburgu ve věku 76 let.

Manželství a potomci 
Arnošt Fridrich se 23. dubna 1749 v pětadvaceti letech ve Wolfenbüttelu oženil s princeznou Žofií Antonií, dcerou vévody Ferdinanda Albrechta II. Brunšvicko-Wolfenbüttelského. Měli spolu sedm dětí:

 František Sasko-Kobursko-Saalfeldský (15. července 1750 – 9. prosince 1806), sasko-kobursko-saalfeldský vévoda,
 ⚭ 1776 Žofie Sasko-Hildburghausenská (1760–1776)
 ⚭ 1777 Augusta Reuss Ebersdorf (1757–1831)
 Karel Vilém Ferdinand Sasko-Kobursko-Saalfeldský (21. listopadu 1751 – 16. února 1757)
 Frederika Juliána Sasko-Kobursko-Saalfeldská (14. září 1752 – 24. září 1752)
 Karolína Ulrika Amálie Sasko-Kobursko-Saalfeldská (19. října 1753 – 1. října 1829), jeptiška v Gandersheimu
 Ludvík Karel Fridrich Sasko-Kobursko-Saalfeldský (2. ledna 1755 – 4. května 1806)
 Ferdinand August Jindřich Sasko-Kobursko-Saalfeldský (12. dubna 1756 – 8. července 1758)
 Fridrich Sasko-Kobursko-Saalfeldský (4. března 1758 – 26. června 1758)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové
Narození 8. března
Narození v roce 1724
Narození v Saalfeldu/Saale
Úmrtí v roce 1800
Úmrtí 8. září
Úmrtí v Coburgu
Muži